Колби — фамилия. Известные носители:
 Колби, Барбара (1940—1975) — американская киноактриса.
 Колби, Бейнбридж (1869—1950) — американский государственный деятель, 43-й Государственный секретарь США в 1920—1921.
 Колби, Уильям (1920 − 1996) — американский государственный деятель, Директор Центральной разведки США (1973 − 1976).
 Колби, Энджел (р.1980) — британская актриса.